PDG, sigle composé des trois lettres P, D et G, peut faire référence à :
 Président-directeur général ;
 Aéroport international de Padang (Tabing) en Indonésie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 le Parti démocratique gabonais ;
 le Parti démocratique de Guinée ;
 le Particle Data Group, un groupe de physiciens ;
 la Patrouille des glaciers, une course en patrouille ;
 le sigle de  dans les documents techniques.
 Chef d’entreprise 
Code